WOU ist die Abkürzung von
Western Oregon University, staatliches Liberal-Arts-College in Monmouth, Oregon, USA

Wou ist der Name von
Gerhard van Wou (1440–1527), holländischer Glockengießer 
Claes Claesz. Wou (1592–1665), niederländischer Marinemaler 

Siehe auch
Wouw

WOU